Le Store dei santi Apostoli sono un ciclo di affreschi eseguito da Giovanni Lanfranco in un arco temporale che va dal 1638 al 1646 per la chiesa dei Santi Apostoli di Napoli.

Descrizione 
La composizione delle storie sugli apostoli si sviluppa nella controfacciata, nella volta della navata, in quella del transetto e della zona absidale.

La controfacciata è decorata con la grande scena della Piscina probatica, lavoro del 1644, cui fa sfondo una sorta di finta architettura opera di Viviano Codazzi. Più in alto, ai lati del finestrone, sono invece collocati i due cicli sui Martiri degli apostoli Simone e Giuda.

Il ciclo pittorico che decora la navata vede in una cornice di stucchi dorati il susseguirsi di cinque scene riguardanti quattro apostoli, accompagnate da Virtù nelle lunette dei finestroni e da Profeti e Patriarchi nella parte superiore degli stessi.
Le scene della volta sono, dall'ingresso alla crociera:
il Martirio di san Tommaso;
il Martirio di san Bartolomeo;
il Martirio di san Matteo;
il Martirio di san Giovanni Evangelista;
la Gloria degli Apostoli.

Il transetto destro è affrescato ai lati del finestrone frontale e nella volta, rispettivamente con le scene dei Martiri dei santi Andrea e Giacomo maggiore. Il lato sinistro vede invece i cicli sui Martiri dei santi Pietro e Paolo, il primo collocato ai lati del finestrone e il secondo nella volta.

Completano le decorazioni del Lanfranco i quattro evangelisti affrescati sui pennacchi della cupola e i cicli sul registro superiore dell'abside. Sulla volta è l'affresco della Gloria della Vergine, al di sotto del quale sono ritratti i dieci apostoli in altrettante nicchie; ancor più in basso, in cinque lunette (quasi del tutto scomparse) sono scene non decifrate, mentre in un riquadro rettangolare all'estremità inferiore della parete frontale dell'abside è infine il Martirio dei santi Filippo e Giacomo.

Scene

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Chiesa dei Santi Apostoli (Napoli)
 Opere di Giovanni Lanfranco

Altri progetti 

Chiesa dei Santi Apostoli (Napoli)
Dipinti di Giovanni Lanfranco
Cicli di affreschi di Napoli
Dipinti sugli Apostoli